Фита́ может означать:
 Фита  — буква кириллицы.
 Фита в русском знаменном нотном письме — последовательность надстрочных нотных знаков (содержащих букву фита), обозначающая очень сложные и продолжительные напевы. Различалось несколько десятков фит: громная, зелная, красная, мирная, мрачная, светлая, тихая, хабува и др.
 Фита — название буквы тета в современном греческом языке.
 Фита — серия российских паровозов, выпускавшихся в 1899—1924 гг.